Unter der Schlacht bei Mohács sind zwei Ereignisse zu verstehen:

die Schlacht bei Mohács (1526), in der das osmanische Heer über das ungarische Heer siegt
die Schlacht bei Mohács (1687), in der das österreichisch-ungarische Heer über das osmanische Heer siegt